Дрогичинский сельсовет — административная единица на территории Дрогичинского района Брестской области Республики Беларусь. 17 сентября 2013 года в состав Совета вошла территория упразднённого Гутовского сельсовета. Административный центр - город Дрогичин.

История 
Образован в 1940 г.

Состав 
В состав сельсовета входят 1 агрогородок и 22 деревни:

См. также 
 Дрогичинский район

Примечания

Ссылки 
 Дрогичинский райисполком

Сельсоветы Дрогичинского района